Боунстелл — может означать:

  — ударный кратер в северном полушарии в четырёхугольнике Mare Acidalium на Марсе.
 Боунстелл, Чесли (1888—1986) — американский художник, дизайнер и иллюстратор.